Цетнер Бальцер (Балтазар) — польський шляхтич, військовик, державний діяч Королівства Ягеллонів, Речі Посполитої. 
 Освальд Бальцер — польський історик і доктор права.
 Вільгельм Едуард Бальцер — німецький демократ і євангелійський теолог.
 Мартін Бальцер — німецький військово-морський діяч, віце-адмірал крігсмаріне.
 Сара Бальцер — французька фехтувальниця на шаблях.